Олигоцен е последната геоложка епоха на периода палеоген и се простира от преди около 34 млн. допреди 23 млн. години. Както и при други по-стари геоложки периоди, скалните пластове, които определят периода, са добре идентифицирани, но точните дати на началото и края на периода са малко несигурни. Името Олигоцен идва от гръцкото ὀλίγος (oligos няколко) и καινός (kainos ново), и се отнася до малкия брой нови съвременни бозайници след еволюционния взрив по време на еоцен. Олигоцен се прешества от епохата еоцен, a е последван от миоценската епоха. Олигоцен е третата и последна епоха на периода палеоген.

Олигоцен често се смята за важен момент на преход, връзката между архаичния свят на тропическия еоцен и по-модерно изглеждащите екосистеми на Миоцен. Основни промени по време на олигоцен включват глобалната експанзия на степите и регресията на широколистните тропически гори към екваториалния пояс.

Началото на олигоцен е белязано от голямо измиране, замяна на европейската с азиатскиата фауна, с изключение на ендемичните гризачи. Границата олигоцен-миоцен не е лесно да бъде идентифицирана като събитие по целия свят, а по-скоро на регионално ниво като граница между топлия късен олигоцен и относително по-хладния миоцен.

Бележки 

Геология
Геохронологична скала